«Моя страна и мой народ. Воспоминания Его Святейшества Далай-ламы XIV», также «Моя земля и мой народ» () — автобиография Далай-ламы XIV, опубликованная в 1962 году.

Описание книги 
Моя страна и мой народ это первая автобиографическая книга Далай-ламы XIV, опубликованная в 1962 году, через несколько лет после того, как Далай-лама вынужденно покинул Тибет после восстания 1959 года. Вторая автобиография, Свобода в изгнании, была издана в 1991 году. Далай-лама считает обе автобиографии аутентичными и в 1997 году Моя страна и мой народ была переиздана специально к выходу фильма Кундун.

В книге Далай-лама дал небольшое описание своей скрытой жизни на Тибете и рассказал о китайской оккупации, достигшей высшей степени в его изгнании. Информация о положении тибетского народа, как надеялся Далай-лама, поможет заменить ошибочные представления о Тибете и показать, почему Тибету нужна помощь извне.

Издания книги 
На английском языке
 
 
На русском языке

См. также 
 Моя духовная биография

Примечания 

Книги Далай-ламы XIV
Книги о Тибете